WGC est un sigle qui peut désigner : 

Welwyn Garden City, une ville du Hertfordshire (Royaume-Uni).
Willard Grant Conspiracy
L'artiste William Gershom Collingwood
, une association représentant les leaders mondiaux de l'industrie des mines d'or
World Golf Championships
World Game Cup, un tournoi international de versus fighting
L'aéroport de Warangal, dans le code AITA